La Route nationale 126 est un nom utilisé pour plusieurs routes :

 Route nationale 126 en France
 Route nationale 126 en Italie

Voir aussi